Valdor bezeichnet
 das Pseudonym Frank Valdor (Arrangeur)
 einen Walliser Raclettekäse, siehe Raclette#Walliser Raclette

Siehe auch:

 Val-d’Or, Stadt in der kanadischen Provinz Québec.